Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mario Martínez che ha battuto in finale Gianni Ocleppo 6-0, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Mario Martínez (campione)
 Gianni Ocleppo (finale)

 Assente
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Tony Giammalva (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1980